Дос Ерманас има више значења:

 Дос Ерманас
 Дос Ерманас (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Дос Ерманас (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Дос Ерманас (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Ерманас, Монте Флор (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Ерманас (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Ерманас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Ерманас (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дос Ерманас (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Ерманас (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику